Wörth kan syfta på:

Tyskland 

 Wörth an der Donau, ort, Bayern, Oberpfalz, 
 Wörth am Rhein, stad i Rheinland-Pfalz, 
 Wörth am Main, kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Wörth (Staffelsee) – ö i Staffelsee, Bayern, 
 Wörth, Oberbayern – kommun i Landkreis Erding, Bayern, Oberbayern,

Se även
 Woerth – en kommun i departementet Bas-Rhin i regionen Alsace i nordöstra Frankrike, tyska Wörth an der Sauer